«Необыкновенные приключения Ка́рика и Ва́ли» — советский детский двухсерийный фантастический художественный фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1987 году режиссёром Валерием Родченко по мотивам одноимённой повести Яна Ларри (в заглавных титрах говорится, что это «фантазия на тему одноимённой повести Яна Ларри»).

Фильм снят по заказу Гостелерадио СССР.

Сюжет 

Брат и сестра, Карик и Валя, попав в квартиру соседа, профессора Енотова, обнаруживают необычный эликсир, и выпив его, уменьшают себя до размеров насекомых, после чего оказываются в городском парке, который теперь для них полон опасностей. 

В то время, как их ищут безутешные родители и милиция, профессор понимает, куда пропали дети, и сам, выпив эликсир, уменьшается и отправляется на их поиски. Встретившись с детьми, учёный ведёт детей к спасению, попутно рассказывая о жизни насекомых и других животных, объясняя основы экологии.

В ролях 
 Василий Ливанов — профессор Иван Гермогенович Енотов
 Аня Дикуль — Валя
 Алёша Черцов — Карик
 Елена Попова — Лена, мама Карика и Вали
 Виктор Михайлов — Виктор, папа Карика и Вали
 Ольга Волкова — бабушка
 Михаил Светин — фотограф Андрей Иванович Шмидт
 Леонид Ярмольник — участковый Французов
 Владимир Воробьёв — полковник милиции

В фильме снимались 
 Гелена Ивлиева — корреспондент
 Аркадий Коваль
 Анатолий Телков
 Аркадий Шалолашвили
 Александр Баранов (каскадёр)
 Ростислав Данов
 пёс-боксёр Лиман — Фридрих

Съёмочная группа 
 Сценарий — Александра Александрова
 Постановка — Валерия Родченко
 Операторы-постановщики — Олег Куховаренко, Игорь Плаксин
 Художник-постановщик — Вера Зелинская
 Композитор — Виктор Бабушкин
 Звукооператор — Елена Демидова
 Режиссёр — Наталия Чаликова
 Монтаж — Татьяны Пулиной
 Редактор — Виктория Юриздицкая
 Консультант — Ростислав Данов
 Куклы — Елены Озеровой и Николая Орлова
 Актёры-кукольники — Роман Богуцкий, Юлия Герцман, Фаина Костина, Людмила Шаповалова
 Комбинированные съёмки:
 Операторы — Игорь Плаксин, О. Друцкой
 Художники — О. Акулов, В. Потанькин
 Оператор — А. Бахрушин
 Грим — Т. Павловой
 Костюмы — Н. Холмовой
 Макросъёмки — А. Малышев, Б. Виноградов
 Постановка трюков — Олега Василюка
 Дрессировщик — Лидия Острецова
 Режиссёрская группа — И. Шлионская, А. Горелик, М. Григорьев, В. Левант
 Художник-декоратор — О. Контарева
 Мастера-бутафоры — В. Зайцева, Л. Курудимов
 Ассистенты:
 по монтажу — Р. Шмарина
 оператора — В. Капустин, В. Рыбаков
 Мастер-костюмер — А. Лебединова
 Грим — Н. Горина
 Пиротехник — В. Масленников
 Мастера света — И. Берсон, Е. Зарх, А. Агафонов
 Заместители директора — В. Бестужев, В. Инихов, Вячеслав Тельнов
 Директор картины — Александр Пикунов

Художественные особенности 
 Это один из первых советских фильмов, в котором в полном объёме применены визуальные спецэффекты.
 Это первый советский фильм, где музыкальное сопровождение, написанное Бабушкиным, было смонтировано на компьютере, то есть использовались лишь виртуальные инструменты. По звучанию они напоминают инструменты из нотного редактора Sibelius.

Отличия фильма от книги 
 В книге не указаны ни полное имя, ни фамилия мальчика, в фильме он представляется профессору Енотову как Карик, а когда тот просит уточнить («Карик — это Карен? Кориолан?..»), произносит «Аскар Петров».
в книге о местонахождении детей и профессора никто не догадывается и никто их не разыскивает, в фильме милиция развёртывает масштабную операцию по поиску и спасению детей, оцепив лужайку, где они могли находиться.
 В книге у фотографа Шмидта была собака породы овчарка по кличке Джек, в фильме боксёр Фридрих. В книге собака ищет Карика и Валю лишь в квартире профессора и заканчивает поиск на подоконнике, откуда дети улетают на стрекозе, в фильме также пьёт уменьшительную жидкость. Далее профессор попадает в смертельную ловушку — нору медведки, откуда в книге его спасает кузнечик, в фильме — уменьшившийся Фридрих.
 В книге профессор притащил из путешествия в мир насекомых моль экофору, и не указывается, собирался ли он её увеличивать, в фильме — жука, которого затем увеличил.
 В книге профессор, уменьшившись, сооружал себе одежду из нити паутины, в фильме — из заранее подготовленного куска своего носового платка.
 В книге не упоминается об отце Карика и Вали.
 В книге профессор и Карик вечером долго ждали, пока Валя  выберется из цветка энотеры, в фильме Енотов освобождает её с помощью пилы, сделанной из лапки кузнечика.
 В книге присутствует сцена с наводнением, в фильме она заменена сценой пожара.
 В фильме отсутствуют сцены встреч героев с несколькими насекомыми — муравьями, муравьиным львом, осой аммофилой, наездниками, мухами и божьей коровкой.

Факты 
В заглавной роли Вали снималась шестилетняя дочь народного артиста РФ, циркового артиста, руководителя медико-реабилитационного центра заболеваний опорно-двигательного аппарата Валентина Дикуля — Аня Дикуль, которая в дальнейшем стала актрисой цирка и кино, а в 2008 году окончила режиссёрский факультет ГИТИСа.

См. также 
 Дорогая, я уменьшил детей (фильм)
 Внутреннее пространство (фильм)
 Эпик (мультфильм)
 Необыкновенные приключения Карика и Вали (мультфильм)

Ссылки 
 
 
 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1987 года
Телефильмы студии «Ленфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Детские телефильмы СССР
Фантастические телефильмы СССР
Телефильмы на русском языке
Экранизации повестей
Фильмы о насекомых
Фантастические фильмы об учёных
Фильмы Валерия Родченко